«Savanette» puede referirse a:
 Savanette, comuna haitiana del departamento de Centro.
 Savanette, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Mont-Organisé.
 Savanette, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Savanette.
 Savannette, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Pignon.